Limbo – Otchłań, Limbus 
 Limbo – język programowania
 Limbo – internetowy system portalowy CMS
 Limbo – grupa muzyczna
 Limbo – gra komputerowa niezależnego studia Playdead